

Мурфілд — місто, штат Арканзас
 Мурфілд — місто, штат Західна Вірджинія
 Мурфілд — селище, штат Небраска